Marek Chmielewski – polski chemik
 Marek Chmielewski – polski duchowny i teolog katolicki